Galerías Pacífico puede referirse a:

 Galerías Pacífico (edificio): nombre usual con que es conocido un edificio histórico de Buenos Aires, denominado Edificio Pacífico.
 Galerías Pacífico (centro comercial): un centro comercial ubicado en el Edificio Pacífico.